Премия имени Элайджи Пэриша Лавджоя (для журналистов) — премия, присуждаемая Колледжем Колби, за храбрость в журналистике.
 Премия имени Элайджи Пэриша Лавджоя (для редакторов) — премия, которая присуждалась Университетом Южного Иллинойса, за храбрость в издании еженедельников.